Adab – két irodalmi műfaj megnevezése
Adab – település az ókori Mezopotámiában